Dosithée qui peut désigner :
 Dosithée Magister, un grammairien antique
 Dosithée de Samarie, mage ().
 Dosithée de Gaza (), moine à Gaza, saint catholique et orthodoxe célébré le .
 Dosithée de Jérusalem patriarche de Jérusalem d'avant 1187 à 1189 puis patriarche de Constantinople de 1189 à 1191.
 Dosithée II de Jérusalem, patriarche orthodoxe de Jérusalem de 1669 à 1707